Дејмон Вајанс () је амерички глумац, рођен 4. септембра 1960. године у Њујорку (САД).

Филмографија 

|-
| 1984. || Полицајац са Беверли Хилса || -{Beverly Hills Cop}- || Банана Мен
|-
| 1985. || || -{Saturday Night Live}- || разне улоге || ТВ серија
|-
| 1986. || || -{Triplecross}- || -{Ornery Character}- #1
|-
| 1987. || || -{Hollywood Shuffle}- || телохранитељ #2/Вили
|-
| 1987. || || -{Roxanne}- || Џери
|-
| 1987. || || -{A Different World}- || Марвин Хејвен || ТВ серија
|-
| 1988. || || -{Colors}- || Ти-Боун
|-
| 1988. || || -{Earth Girls Are Easy}- || Зибо
|-
| 1988. || || -{Punchline}- || Перси
|-
| 1988. || || -{I'm Gonna Git You Sucka}- || Ленард
|-
| 1990. || || -{Look Who's Talking Too}- || Еди (глас)
|-
| 1990. || || -{In Living Color}- || разне улоге || ТВ серија
|-
| 1991. || || -{The Last Boy Scout}- || Џејмс „Џими“ Александер Дикс
|-
| 1992. || || -{Mo' Money}- || Џони Стјуарт
|-
| 1993. || Последњи акциони херој || -{Last Action Hero}- || себе
|-
| 1994. || || -{Blankman}- || Дерил Вокер
|-
| 1995. || || -{Major Payne}- || мајор Бенсон Пејн
|-
| 1996. || || -{Celtic Pride}- || Луис Скот
|-
| 1996. || || -{The Great White Hype}- || Џејмс "-{The Grim Reaper}-" Ропер
|-
| 1996. || || -{Bulletproof}- || Рок Китс/Џек Картер
|-
| 1998. || || -{Damon}- || Дејмон Томас || ТВ серија
|-
| 1999. || || -{Harlem Aria}- || Вес
|-
| 1999. || || -{Goosed}- || др Стивен Хемел
|-
| 2000. || || -{Bamboozled}- || Пјер Делакроа
|-
| 2001. || || -{My Wife and Kids}- || Мајкл Кајл
|-
| 2003. || || -{Marci X}- || др Ес
|-
| 2004. || || -{Behind the Smile}- || Чарли Ричман
|-
| 2006. || || -{Farce of the Penguins}- || -{Hey, that's my ass!}- пингвин || (глас)
|-
| 2006. || || -{The Underground}- || разне улоге || ТВ серија
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1960.
Афроамерички глумци